Acteocina eburnea är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1885. Acteocina eburnea ingår i släktet Acteocina och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
eburnea